101. længdegrad kan henvise til:

 101. vestlige længdekreds
 101. østlige længdekreds